G56 steht für:
 Autobahn Hangzhou-Ruili (G56), in Bau befindliche Autobahn in China
 HMS Petard (G56), ein britischer Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg
 „Mononeuropathien der oberen Extremität“ (ICD-10-Code), siehe Nervenkompressionssyndrom

G.56 steht für:
 Fiat G.56, ein italienisches Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung